Mathilde, est un prénom d’origine germanique. Il est fêté le 14 mars.

Sens et origine du nom 
Mathilde est un prénom féminin apparu en Europe occidentale au début du Moyen Âge. La forme française et populaire était Mahault (Mahaut, Mahaud, Maheut), Mathilde étant la forme savante et Maud la forme anglaise, elle-même issue de la forme française Mahaud et importée en France (Maud, Maude).

Comme beaucoup de noms d'origine germanique, le prénom est composé de deux unités linguistiques : maht, qui signifie « force, puissance » (en allemand Macht), et hild(is), avec le sens de « combat ». Ce second élément a fréquemment été utilisé pour former des noms féminins, comme Clotilde. On le retrouve aussi dans les prénoms  ou .

Variantes 
Mathilde a pour variantes Mahaud, Mahault, , Maheut, Mathilda, Matilde, , , Maude, Mathie, Maty, Metza, Telia, Tilde

 allemand : Mathilde, Matilde, Mechthild
 anglais : , 
 catalan et occitan : Matilde et (pour l'occitan) aussi et plus souvent Matilda
 danois : Mathilde
 espagnol : Mátilda, Matilde, 
 finnois : Matilda
 grec : Ματθίλδη
 hongrois : Matild, Mátilda
 islandais : Matthildur
 italien : Matilde, Mat(h)ilda
 néerlandais : Mathilde, Machteld, Mechteld
 norvégien : Mathilde
  poitevin : Mahaud, Maltide
 polonais : Matylda
 portugais : Matilda
 russe : Матильда (Matilda)
 slovaque : Matilda
 slovène : Matilda
 suédois : Matilda
 tchèque : Matylda

Mathilde comme nom de personne ou prénom

Saintes 
 Mathilde de Ringelheim,  épouse d'Henri  l'Oiseleur, empereur et roi d'Allemagne morte en 968. Fête : le 14 mars.
 Mathilde de Saxe religieuse en Saxe, morte vers 1298. Fête : le 19 novembre.

Prénom 
 Pour les personnalités portant ce prénom, voir : 
  ;
 Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume le Conquérant (morte en 1083) ;
 Mathilde de Toscane (Mathilde de Briey), alliée du pape Grégoire VII lors de la querelle des Investitures (vers 1046-1115) ;
 Mathilde de Dammartin, ou Mahaut de Dammartin ou Mathilde II, (née en 1202 et morte le ), comtesse de Dammartin, comtesse de Boulogne, comtesse de d'Aumale, comtesse de Mortain, seconde épouse du roi Alphonse III de Portugal ;
  ;
  ;
 Matilde Camus, poétesse espagnole ;
 Mathilde l'Emperesse (ou Mahaut), petite-fille de Guillaume le Conquérant et reine d'Angleterre (1102-1167) ;
 Mathilde de Lantwyck, fille d'Arnold de Lantwyck et petite-fille du chevalier Jean de Horst ;
 Mathilde (ou Mahaut), comtesse d'Artois de 1302 à 1329, année de sa mort ;
 Mathilde-Létizia Bonaparte, fille de Jérôme Bonaparte et personnalité marquante du Second Empire (1820-1904) ;
 Mathilde en Bavière (1843-1925), comtesse de Trani, sœur cadette de la fameuse impératrice d'Autriche Élisabeth dite « Sissi » ;
 Mathilde Casadesus, comédienne française (1921-1965) ;
 Mathilde Seigner, comédienne française (1968) ;
 Mathilde d'Udekem d'Acoz (1973), reine des Belges, épouse du roi Philippe de Belgique ;
 Mathilde Filloz, résistante, militante communiste et syndicaliste (1912-2014).

Personnage de fiction et œuvres d'art 
 Mathilde de la Mole est un personnage du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, publié en 1830 : elle y tombe amoureuse de Julien Sorel.
 Mathilde, Mémoires d'une jeune femme est un roman d'Eugène Sue (1841).
 Mathilde Duval est un personnage principal de la nouvelle Le Vengeur de Guy de Maupassant, parue en 1883.
 Mathilde Loisel est le personnage principal de la nouvelle La Parure de Guy de Maupassant, parue en 1884.
 Mathilde Stangerson est l'une des héroïnes de Gaston Leroux dans Le Mystère de la chambre jaune (1907) et Le Parfum de la dame en noir (1908).
 Mathilde est un des personnages principaux du roman de Joseph Kessel L'Armée des ombres, paru en 1943.
 Matilda Picsou (Matilda McDuck en anglais) est un personnage de fiction créé par Carl Barks en 1950.
 Mathilde est le titre d'un album de Jacques Brel, sorti en 1963.
 Mathilde est le titre d'une chanson de Jacques Brel, présente sur l'album.
 Matilda est le titre d'un roman de Roald Dahl, paru en 1988, et de son adaptation cinématographique, réalisée par Danny DeVito en 1996
 Mathilde est le personnage principal du roman Un long dimanche de fiançailles (1991) de Sébastien Japrisot et du film qu'en a tiré Jean-Pierre Jeunet en 2004.
 Faut-il aimer Mathilde ? est un film de Edwin Baily produit en 1993.
 Mathilda est un personnage du film Léon de Luc Besson sorti en 1994.
 Mathilde, un film de Nina Mimica sorti en 2004
 Matilda est une chanson du groupe britannique Alt-J ,sortie en 2012.
Matilda est un l'un des titres de l'album "Harry's House" de Harry Styles.
Matilda est un film américain de Danny DeVito sorti en 1996
Mathilde Swann est la fille de James Bond et Madeleine Swann, dans le film "Mourir peut attendre" (No Time to Die) sorti en 2021.

Divers 
 , char d'assaut britannique utilisé durant la Seconde Guerre mondiale.

Autres 
 (253) Mathilde, un astéroïde

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
14 mars
Prénom allemand
Prénom néerlandais
Prénom belge
Prénom français
Prénom danois
Prénom norvégien